Die BCR Open Romania Ladies 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Bukarest. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 18. bis 23. Juli 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Bukarest